Листер — фамилия и топоним.

Фамилия 
 Листер, Анна (1791—1840) — британская землевладелица, мемуаристка, альпинистка и путешественница.
  (род. 1990) — австралийский игрок в австралийский футбол в составе клуба Австралийской футбольной лиги «Грейтер Вестерн Сидней».
  (род. 1950) — канадская художница, чьи работы входят в частности в собрание нью-йоркского Музея современного искусства; мать Зои Листер-Джонс.
  (1830—1908) — британский винодел и ботаник, член Королевского общества (с 1898).
  (род. 1996) — новозеландский крикетчик, обладатель Кубка Ford в составе сборной Окленда (2020).
  (род. 1953) — намибийская журналистка, лауреат Международной премии за свободу прессы (1992) и обладатель звания «Всемирный герой свободы прессы» Международного института прессы (2000).
  (1860—1949) — британский ботаник и миколог, президент Британского микологического общества (1912—1913, 1932—1933).
  (1843—1902) — канадский юрист и политик, член Палаты общин (1882—1896).
 Листер, Джозеф:
  (1786—1869) — британский оптик, член Королевского общества (с 1832).
 Листер, Джозеф (1827—1912) — британский хирург и учёный, создатель хирургической антисептики.
 Листер, Джозеф Джексон (1857—1927) — британский натуралист.
  (1886—1963) — британский солдат, кавалер Креста Виктории за участие в битве при Пашендейле (1917).
 Листер, Джон:
  (1587—1640) — английский торговец и политик, член Палаты общин (1621—1629).
  (1875—1935) — австралийский политик, член Палаты представителей (1917—1929).
  (род. 1947) — новозеландский гольфист, чемпион Ассоциации профессиональных гольфистов Новой Зеландии (1971, 1976, 1977).
  (1886—1973) — канадский бегун, участник Олимпийских игр (1908).
  (род. 1976) — американский боец смешанных единоборств, чемпион по грэпплингу Бойцовского клуба Абу-Даби в абсолютной категории (2003).
  (1946—2013) — шотландский футболист, обладатель Кубка Шотландии в составе клуба «Данфермлин Атлетик» (1968).
 Листер, Мартин:
 Листер, Мартин (1602/1603—1670) — английский землевладелец и политик.
  (1639—1712) — английский натуралист.
  (род. 1977) — американский легкоатлет, чемпион США по прыжкам в длину (2000) и в тройном прыжке (2004).
 Листер, Мойра (1923—2007) — британская актриса, уроженка Южной Африки.
  — британский гребец, бронзовый медалист чемпионата мира по гребному слалому в командных двойках (2011, 2013).
  (1865—1912) — британский дипломат, посланник Великобритании в Марокко (1908—1912).
  (род. 1949) — британский социолог и политик, член Палаты лордов (с 2011).
  (род. 1959) — британский военно-морской офицер, 4-й морской лорд и начальник по военно-морскому снабжению (2013—2017).
 Листер, Скотт (род. 1987) — канадский кино- и телеактёр.
  (1815—1906) — британский изобретатель и промышленник, обладатель медали Альберта Королевского общества искусств (1886).
  (род. 1961) — британский игрок в хоккей на траве, чемпионка Европы в составе сборной Англии (1991).
  (род. 1987) — австралийский рулевой в академической гребле, бронзовый медалист чемпионата мира в восьмёрках (2010).
 Листер, Томас:
  (ок. 1658—1718) — британский политик, член Палаты общин (1705—1715).
  (1688—1745) — британский политик, член Палаты общин (1713—1745).
  (1752—1826) — британский политик, член Палаты общин (1773—1790).
 Листер, Томми (1958—2020) — американский актёр.
 Листер, Уильям:
  (1809—1841) — британский политик, член Палаты общин (1841).
  (1859—1943) — австралийский художник, чьи работы входят в частности в собрание Художественной галереи Западной Австралии.
 Листер, Уильям (1882 — ?) — британский ватерполист, чемпион летних Олимпийских игр 1900 года.
  (1921—2010) — британский географ и исследователь Арктики, обладатель медали Уильям Спирса Брюса Эдинбургского королевского физического общества (1958).
  (род. 1940) — британский тренер беговых собак, победитель Английского дерби (1997, 2000—2001, 2003, 2010—2011, 2013).
  (род. 1949) — британский политик, глава совета лондонского боро Уондсуэрт (1992—2011), глава администрации Даунинг-стрит (2019—2021).
  (род. 1976) — британский музыкант, лауреат Британской блюзовой премии автору песен (2014), гитаристу (2015) и за лучшую песню (2014).
  (1774—1853) — британский политик, член Палаты общин (1832—1841).
 Листер, Элтон (род. 1958) — американский баскетболист.
 Листер, Энрике (1907—1994) — испанский коммунист, участник Гражданской войны в Испании.
  (1870—1919) — американский политик, губернатор штата Вашингтон (1913—1919).
  (1845—1929) — британский политик, член Палаты общин (1918—1922).
  (1913—1998) — британский политик, председатель Национального консервативного собрания (1971).

Составные фамилии 
  (1937—2006) — британский политик, член Палаты лордов (1972—1999), внук Филипа Канлиффа-Листера.
  (род. 1935) — британский политик, член Палаты лордов (с 1970).
  (1884—1972) — британский политик, министр по делам колоний (1931—1935), министр военно-воздушных сил (1935—1938), министр по связям с Содружеством наций (1952—1955).
 Листер-Джонс, Зои (род. 1982) — американская актриса, драматург, продюсер и сценарист, дочь Ардель Листер.

Топоним 
 Листер — город в Квебеке, Канада.
 Листер — река в Германии.

См. также 
 Листер-бот — тип лодки для рыболовства сетями.
 Тайные дневники мисс Энн Листер — мелодрама 2010 года режиссёра Джеймса Кента.